

Cinema 
Foolish – film del 1999 diretto da Dave Meyers

Musica 
Foolish – album dei Superchunk del 1994
Foolish – singolo di Ashanti del 2002